Příjmení Bowman nosí více významných osobností:

 Carol Bowman (* 1950) – americká spisovatelka, regresní terapeutka
 Isa Bowman (1874–1958) – anglická herečka
 Josh Bowman (* 1988) – britský herec
 Ryan Bowman (* 1991) – anglický fotbalista
 Scotty Bowman (* 1933) – kanadský hokejový trenér

Externí odkazy